ARA Santísima Trinidad es el nombre de los siguientes buques de guerra argentinos:
 ARA Santísima Trinidad (P-34), fragata de la clase Colony (ex HMS Caicos).
 ARA Santísima Trinidad (D-2), destructor Tipo 42.
Santísima Trinidad